Mihai Bobocica (* 8. September 1986 in Craiova, Rumänien) ist ein italienischer Tischtennisspieler, der seit 2002 international auftritt. Er nahm an mehreren Europameisterschaften, neun Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Mihai Bobocica wurde fünfmal italienischer Meister im Einzel und siebenmal italienischer Mannschaftsmeister.

Erste internationale Auftritte hatte er 2002 bei ITTF-Pro-Tour-Turnieren. Von 2003 bis 2015 nahm er an neun Weltmeisterschaften teil, kam dabei jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen.

2008 qualifizierte sich Mihai Bobocica erstmals für die Teilnahme am Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele. Nach Siegen über Afshin Noroozi (Iran) in der Vorrunde und Fjodor Kusmin (Russland) in der Hauptrunde schied er gegen Bojan Tokič (Slowenien) aus. Auch bei der Olympiade 2012 überstand er die erste Runde, indem er gegen Andy Pereira (Kuba) gewann. Danach verlor er gegen den Österreicher Werner Schlager.

Mihai Bobocica spielte bei den Vereinen Sterilgarda Castel Goffredo, bis 2005 beim Post SV Hagen, den er dann Richtung Mailand verließ und in der Saison 2007/08 in der deutschen Bundesliga bei TTF Liebherr Ochsenhausen. Ab der Saison 2015/16 war er beim Verein SPG Wels in der österreichischen Bundesliga aktiv, bevor er 2018 in die TTBL zum TTC Zugbrücke Grenzau wechselte. Nach der Spielzeit 2019/20 verließ er den Verein.

Im Januar 2015 belegte er in der ITTF-Weltrangliste Platz 55.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 26. Oktober 2016)
  (abgerufen am 26. Oktober 2016)

Tischtennisspieler (Italien)
Tischtennisspieler (TTC Zugbrücke Grenzau)
Olympiateilnehmer (Italien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Europaspielen (Italien)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Italiener
Geboren 1986
Mann